TVC steht als Abkürzung für:

 Televisió de Catalunya, siehe TV3 (Katalonien)
 Televisão Comercial de Angola, siehe Televisão Pública de Angola #Gegenwart und Zukunft
 Thrust Vector Control, siehe Schubvektorsteuerung
 TV Cloppenburg, deutscher Sportverein 
 TV Computer, ein Heimcomputer des ungarischen Herstellers Videoton
 Traverse City, Stadt im US-Bundesstaat Michigan
 Flughafen Traverse City, auch Cherry Capital Airport (IATA-Code)

 
Abkürzung